Ambatosoa est une commune urbaine malgache située dans la partie nord-est de la région de la Haute Matsiatra.

Géographie

Démographie

Économie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Haute Matsiatra

Ville à Madagascar
Commune dans la région de Haute Matsiatra